Bathing Beauty, filme (1944) com Esther Williams traduzido em Portugal como A Rainha das Sereias
 Neptune's Daughter, filme (1949) também com Esther Williams traduzido também em Portugal como A Rainha das Sereias

Desambiguações de cinema